«No» — песня, записанная американской певицей и композитором Меган Трейнор с её второго студийного альбома Thank You, вышедшая 4 марта 2016 года в качестве первого сингла на лейбле Epic. Песня была написана Меган Трейнор, Eric Frederic, Jacob Kasher Hindlin, продюсер Ricky Reed. Сингл занял позицию № 3 в чарте US Billboard Hot 100). Тираж сингла в США превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус. Видеоклип песни был выдвинут на премию 2016 Teen Choice Awards 2016 года в категории Choice Music Single: Female.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Billboard, Spin, Digital Spy, Forbes, Music Times, MTV News, AXS, Idolator. Журнал Billboard включил «No» в свой список лучших поп-песен года «100 Best Pop Songs of 2016» (№ 32). Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 45).

Негативное мнение выразил журнал Time, назвавший песню «No» восьмой самой худшей в 2016 году.

Коммерческий успех 
«No» достиг позиции № 11 в британском хит-параде.
Песня заняла позицию № 3 на Billboard Hot 100, став вторым хитом певицы в лучшей американской десятке в Hot 100. «No» также достиг позиции № 20 в чарте Rhythmic (Billboard) и № 40 в чарте US Dance Club Songs (Billboard). В США тираж сингла к октябре 2016 года превысил 1,3 млн копий и он получил платиновый статус

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи сингла

Источники

Ссылки 
  (более 463 млн просмотров)

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Epic Records
Поп-песни
Песни Меган Трейнор
Песни современного ритм-н-блюза США